Junkernhof steht für:

Ortsteile:
 Junkernhof (Hainau), offizieller Gemeindeteil von Hainau, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz  

Bauwerke:
 Junkernhof (Büdingen) (auch Junkernhof am Großendorf), Büdingen, Hessen (1972 abgerissen)
 Junkernhof (Gemünden (Wohra)), Hessen
 Junkernhof (Massenheim), Massenheim, Hessen
 Junkernhof Meimbressen, Hessen
 Junkernhof (Uetze), Niedersachsen
 Junkernhof (Usingen), auch von Schlettenscher Ritterhof oder von Schildeckscher Junkernhof bzw. von Schildecksches Gut, Usingen, Hessen
 Grube Junkernhof, Bergwerksgrube nach Kobalt als Teil der Grube Junkernburg (siehe: Liste von Bergwerken im Siegerland), Siegen-Niederschelden, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Junkerhof
 Junkerhaus